To Be Loved – album del 2013 di Michael Bublé
...To Be Loved – singolo del 2006 dei Papa Roach